COAF ist Abkürzung:
 Conselho de Controle de Atividade Financeira, brasilianische Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
 Children of Armenia Charitable Fund, siehe Kinder Armeniens, 
Abkürzung